Список известных носителей-мужчин см. Замяткин.

Список известных носителей фамилии Замя́ткина

 Замяткина, Елена — директор газеты «Северная правда» (Костромская область).
 Замяткина, Зоя Васильевна — владелец крестьянского хозяйства «Замяткино» (п. Черкасово Выборгского района Ленинградской области).